Najafi ist der Familienname folgender Personen:

 Aria Najafi (* 1992), deutscher Boxer
 Babak Najafi (* 1975), iranisch-schwedischer Regisseur und Drehbuchautor
 Hadis Najafi (2000–2022), junge Iranerin
 Omid Najafi (* 1988), deutscher Politiker (AfD)
 Shahin Najafi (* 1980), iranischer Musiker

Siehe auch:
 Nadschafi